Bourbon County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bourbon County Courthouse (Kansas)
 Bourbon County Courthouse (Kentucky)